Книга пророка Амо́са — книга, входящая в состав еврейской Библии (Танаха) и Ветхого Завета. В еврейской Библии помещается в разделе Невиим (Пророки). Третья книга из «Двенадцати малых пророков». Написана пророком Амосом.

Время написания 
Пророчества Амоса относятся ко времени правления израильского царя Иеровоама II (Иеровоама бен Иоаса) и царя Иудеи Озии, когда оба царства достигли вершины процветания. Он был старшим современником Осии. Вероятнее всего, его деятельность относится к осени 750 или 749 гг. до н. э. Предполагается, что проповедь в Вефиле (Бет-Эле) продолжалась от одного дня до нескольких дней. В это время Ассирия вела войны с сирийцами, что значительно уменьшило угрозу Северному царству со стороны Дамаска. В это время оно почти достигло границ времен Давида. Кроме того, пророчество совершалось за два года до большого землетрясения, которое вспоминали и спустя 200 лет.

Автор 
Об Амосе известно из его пророчеств ( и ), где написано, что он пастух из Фекои (Текои). Фекоя — город в 16 км южнее Иерусалима, он находился на высоте 850 м над уровнем моря. Амос был призван Господом от своих стад, для того чтобы идти в соседнее государство и обратиться с пророчеством против его элиты, что он с мужеством и исполняет.

Содержание 
Первая и вторая главы книги посвящены предсказанию землетрясения и Божьего наказания для всех ближневосточных народов, а затем непосредственно для Иудеи и Израиля, за моральное разложение, за преступления их правителей. Главы  посвящены непосредственно грехам Израиля.

Основные обвинения в данном отрывке — это социальная несправедливость и притеснение бедных (, , ), которые рассматриваются как нарушения завета с Богом, его заповедей.

В своём пророчестве () Амос обращается к религиозной практике израильтян — религиозность без преданности заповедям и закону неугодна Богу. Это находит своё отражение в пророчестве Амоса (), где Бог отвергает ритуалы и жертвоприношения, которые не сопровождаются исполнением заповедей и, прежде всего, правильного судопроизводства. В связи с этим День Господень, всеми ожидаемый с надеждой, обернется тьмой, а не светом (). Каким образом можно избегнуть наказания, пророком объясняется там же (, ): «Взыщите Господа — и будете живы»; «ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых».

Последняя часть книги Амоса (главы ) зачастую называется Книгой Видений. Три видения: саранча (), огонь (), отвес () — символ возрастающей ярости Бога, отказ его миловать народ Божий, то же самое — корзина со спелыми плодами (). Он предвещает голод слова Господня ().

В  Амос приводит последнее видение — Господь, стоящий над жертвенником (). В этой главе подчёркивается равенство перед Богом всех народов (). Предвещается восстановление Царства Давида и проповедь слова Божьего среди всех народов.

Литература 
 Иоанн (Смирнов). Амос и Авдий. — Рязань, 1874.
 
 Вевюрко И. С. Мессианские фрагменты книги пророка Амоса LXX в их эсхатологическом контексте // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2022. — Вып. 100. — С. 9-23

Ссылки 

 Книга пророка Амоса. . Толковая Библия. Издание преемников А. П. Лопухина.
 Разбор текста книги Амоса (древнееврейский оригинал в сравнении с таргумическим арамейским переводом), гл. 1, 2, гл. 3 — 5, гл. 6 — 9 (семинар А. Э. Графова).

Книги Ветхого Завета
Малые пророки